Gerassimow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexejewitsch Gerassimow (* 1993), russischer Fußballspieler
 Anatoli Gerassimow (1945–2013), russischer Jazzmusiker und Komponist
 Gennadi Iwanowitsch Gerassimow (1930–2010), sowjetischer Diplomat
 Innokenti Petrowitsch Gerassimow (1905–1985), sowjetischer Geograph und Bodenkundler
 Iwan Alexandrowitsch Gerassimow (1921–2008), sowjetischer Armeegeneral und ukrainischer Politiker, siehe Iwan Herassymow
 Kiril Gerassimow (* 1946), bulgarischer Eishockeyspieler
 Kirill Gerassimow (* 1971), russischer Pokerspieler

 Pawel Alexandrowitsch Gerassimow (* 1979), russischer Leichtathlet

 Waleri Wassiljewitsch Gerassimow (* 1955), russischer General, Chef des Generalstabs
 Witali Petrowitsch Gerassimow (* 1977), russischer Generalmajor

Siehe auch:

 Alexander Gerasimov (Footballspieler), deutscher American-Football-Spieler